Ма́рия Тимофе́евна Ивахно́ва (1924 — ?) — передовик советского сельского хозяйства, рабочая Насакиральского совхоза Министерства сельского хозяйства СССР, Махарадзевский район Грузинская ССР. Герой Социалистического Труда (01.09.1951).

Биография 
Родилась в 1924 году в селе Копанец, ныне Алексеевского района Белгородской области. Русская.

До начала Великой Отечественной войны семья переехала в Грузинскую ССР и обосновалась в Махарадзсвском районе (ныне Озургетский муниципалитет Грузии), где Мария продолжала обучение в школе, а в свободное время помогала родителям работать на чайных плантациях Насакиральского совхоза.

С началом войны она поступила работать в совхоз, весь световой день трудилась на чайной плантации: вносила удобрения, полола междурядья, формировала чайные кусты, собирала тонны чайного листа. За высокие производственные показатели в социалистическом соревновании в дни Великой Отечественной войны неоднократно присуждали ей почётные грамоты. Она награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».

Трудилась в бригаде Валериана Нацваладзе. По итогам работы в 1947 году она награждена орденом Трудового Красного Знамени.

В 1950 году добилась рекордного урожая сортового зелёного чайного листа — 6371 килограмма на площади 0,5 гектара.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 сентября 1951 года за получение в 1950 году высоких урожаев сортового зелёного чайного листа Ивахновой Марии Тимофеевне присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

В 1953 году семья переехала в Адыгейскую автономную область Краснодарского края (ныне Республика Адыгея), и Мария Тимофеевна стала работать старшей птичницей на третьем отделении Майкопского овоще-молочного совхоза № 10 (центральная усадьба — посёлок Совхозный, ныне ЗАО «Радуга»), где, ухаживая за 5 тысячами кур-несушек, ежегодно получала от них по 150—160 яиц.

Избиралась депутатом Мелидурского Совета депутатов трудящихся Грузинской ССР, членом Адыгейского областного и Майкопского районного комитета КПСС (член партии с 1952 года).

Проживала в посёлке Совхозный Майкопского района.

Умерла.

Награды 
 Медаль «Серп и Молот» (01.09.1951);
 Орден Ленина (01.09.1951)
 Орден Трудового Красного Знамени (05.7.1949)
Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (6 апреля 1970)

См. также 
Список Героев Социалистического Труда Адыгеи

Примечания

Литература

Ссылки 

Растениеводы СССР
Персоналии:Адыгея
Персональные пенсионеры союзного значения
Герои Социалистического Труда Адыгеи
Герои Социалистического Труда Краснодарского края